Antoine Lilti (né en 1972), historien français spécialiste de l'époque moderne et des Lumières.
 Thomas Lilti (né en 1976), médecin généraliste français, devenu réalisateur et scénariste.